Spitzkehre bezeichnet
 eine Bahnanlage, siehe Spitzkehre (Eisenbahn)
 eine enge Kurve im Straßenbau, siehe Kehre (Straße)
 im Skisport eine Technik der Richtungsänderung, vor allem im steilen Aufstieg, siehe Spitzkehre (Ski-Technik)